Arthur Buller ist der Name von:
* Arthur Henry Reginald Buller (1874–1944), britisch-kanadischer Botaniker und Mykologe
Arthur William Buller (1808–1869), britischer Politiker